Блюхеровский район

 Блюхеровский район — название Ленинского района Еврейской АО в 1934—1938 годах
 Блюхеровский район — название Нюкжинского района Витимо-Олёкминского НО в 1932—1934 годах